A temporada 2017-18 da EFL League One foi a décima quarta edição desde sua criação em 2004. Corresponde à terceira divisão do futebol inglês e as 24 equipes que buscam o acesso ao EFL Championship. O Campeão da temporada foi o Wigan Athletic. 

Desporto no Reino Unido em 2017